Vajda Sándor lásd Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950) erdélyi román politikus
Vajda Sándor (1903–1979) költő, műfordító, kritikus, grafikus
Vajda Sándor (1908–1992) újságíró, író
Vajda Sándor (1940–1999) dzsesszzenész, bőgős
Vajda Sándor (1948) labdarúgó (Ferencvárosi TC)
Vajda Sándor (1991) kárpátaljai származású, mátészalkai születésű labdarúgó (Balmazújvárosi FC, Mezőkövesdi SE)